Ez a lista a Casanova kontra Kékszakáll című magyar bábfilmsorozat epizódjait tartalmazza.

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái